20-й Кубок Содружества проходил с 19 по 29 января 2012 года в Санкт-Петербурге. С этого года в турнире вместо клубов стали принимать участие молодёжные и юношеские сборные. Соответственно изменилось и название Кубка.

Участники 
В турнире принимали участие молодёжные и юношеские сборные из двенадцати стран.

Формат турнира 
Турнир прошел в новом формате в два этапа. На первом этапе 12 команд — участниц турнира были разбиты на три группы (А, В, С), по 4 команды в каждой. Соревнования первого этапа проводились по круговой системе.

На втором этапе команды, занявшие в своих группах 1-е и 2-е места, а также две команды из трёх, занявших 3-и места по лучшим показателям, разыгрывали места с 1-го по 8-е по системе «плей-офф» до полного распределения мест.

Стадионы 
Все игры прошли в СКК «Петербургский».

Групповой этап

Группа A

1 тур

2 тур

3 тур

Группа B

Группа C

Сравнение команд на третьих местах в группах

Плей-офф

Матчи за 9-12 места

Четвертьфиналы

Матчи за 5-8 места

Полуфиналы

Матч за 7 место

Матч за 5 место

Матч за 3 место

Финал

Итоговое положение

Бомбардиры 

7 голов

  Сердар Азмун

6 голов

  Филипп Будковский

5 голов

  Турсунали Рустамов

3 гола

  Антон Сарока
  Артём Теплов
  Кохан Амин Джахан
  Алексей Щеткин
  Шодибек Гафоров

2 гола

  Бехнум Барзой
  Фаршид Эсмаил
  Сергей Хижниченко
  Каюмжан Шарипов (1 пен.)
  Мирлан Мурзаев (1 пен.)
  Артур Карашаускас
  Делькин Артём
  Жестоков Максим
  Каспар Калдоя

1 гол

  Ахмад Абдуллахзаде
  Али Алипургаро
  Евгений Горячий
  Бауржан Джолчиев
  Бауржан Исламхан
  Сергей Лисенков
  Асхат Тагыберген
  Фархат Мусабеков
  Ислам Шамшиев
  Эдгар Варданян
  Артур Зюзин
  Артурас Жулпа
  Яунюс Юозаитис
  Раду Гынсарь
  Игорь Дима
  Ион Жардан
  Михаил Платика
  Ион Продан
  Константин Яворский
  Шота Бибилов
  Никита Васильев
  Хорен Байрамян
  Антон Заболотный
  Аннасахат Аннасахатов
  Умиджан Астанов
  Оразберды Мурадов
  Мекан Сапаров
  Руслан Бабенко
  Андрей Богданов
  Евгений Павлов (1 пен.)
  Виталий Федотов
  Алексей Черемисин
  Антон Шевчук
  Йоэль Индермитте
  Мартин Казе
  Максим Папонов

Автоголы

  Валерий Кичин (против Латвии)

Примечания

Ссылки 
 Информация о турнире на официальном сайте РФС
 Официальный сайт Кубка Содружества
 Кубок Содружества на сайте «MyScore»
 Кубок Содружества на сайте «Sportbox»

Кубок чемпионов Содружества
Январь 2012 года
2012 год в Санкт-Петербурге
Футбол в России в 2012 году
Международные спортивные соревнования в Санкт-Петербурге